Euroliga u vaterpolu u sezoni 2007/08.

1. izlučni krug

2. izlučni krug

Euroliga 
Ždrijebom su bile izvučene iduće skupine:

Natjecanja su trebala početi 21. studenoga.
Natjecateljski sustav je takav da dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine idu u četvrtzavršnicu.

Skupina A 
Zagrebačka Mladost, pirejski Olympiakos, Sintez iz Kazana i Jadran iz Herceg-Novog.

"Olympiakos" i "Mladost" idu u četvrtzavršnicu, a "Sintez" i "Jadran" su završili svoj nastup u Euroligi 2007/08.

Skupina B 
Đenovski Pro Recco, Marseille, kotorski Primorac i volgogradski Spartak.

"Pro Recco" i "Primorac" idu u četvrtzavršnicu, a "Spartak" i "Marseille" su završili svoj nastup u Euroligi 2007/08.

Skupina C 
Dubrovački Jug, budimpeštanski Vasas i Honved te grčki Ethnikos.

"Vasas" i "Jug" idu u četvrtzavršnicu, a "Honved" i "Ethnikos" su završili svoj nastup u Euroligi 2007/08.

Skupina D 
Brescia, napuljski Posilippo, beogradski Partizan i Barceloneta.

"Partizan" i "Posillipo" idu u četvrtzavršnicu, a "Brescia" i "Barceloneta" su završili svoj nastup u Euroligi 2007/08.

Četvrtzavršnica 
U četvrtzavršnicu su ušli hrvatski predstavnici "Jug" i "Mladost", grčki predstavnik "Olympiakos", mađarski predstavnik "Vasas", crnogorski predstavnik "Primorac", talijanski predstavnici "Posillipo" i "Pro Recco" te srpski predstavnik "Partizan".

1. susreti

uzvratni susreti

U poluzavršnicu su prošli hrvatski predstavnici "Jug" i "Mladost", talijanski predstavnik "Pro Recco" i mađarski "Vasas".

Poluzavršnica 
U poluzavršnicu su se plasirali hrvatski predstavnici "Jug" i "Mladost", mađarski "Vasas" i talijanski "Pro Recco".
Final Four se igra u Barceloni 9. i 10. svibnja.

Ždrijebanjem u Barceloni 14. travnja su izvučeni parovi poluzavršničnih natjecanja.

Završnica 

{| cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" style="background:none" 
|- align="left" 
|10. svibnja, 18:10
|-
Za 3. mjesto
|| Mladost ||- || Vasas    6:8 (2:2,1:1,2:2,1:3)  
|-}

Vidi još 
LENA kup 2007./08.

2007-08